Carr [kher] je příjmení, které nosí více osobností:

 Allen Carr (1934–2006) – britský odborník na odvykání kouření
 Bill Carr (1909–1966) – americký atlet
 Bob Carr (1947) – australský politik
 Edward Carr (Edward Hallett Carr, 1892–1982) – anglický diplomat, historik a politolog
 Emily Carrová (1871-1945) – kanadská malířka a spisovatelka
 Eric Carr (1950–1991) – americký hudebník
 Gerald Paul Carr (1932–2020) – americký kosmonaut
 Henry Carr (1942–2015) – americký sportovec, atlet-sprinter
 Ian Carr (1933–2009) – britský hudebník
 John Dickson Carr (1905–1977) – americký spisovatel
 Jonathan Carr (1942–2008) – britský novinář a autor
 Leroy Carr (1905–1935) – americký hudebník
 Lorne Carr-Harris (1899–1981) – britský hokejový obránce
 Lucien Carr (1925–2005) – americký básník
 Nate Carr (1960) – americký zápasník, volnostylař
 Sabin Carr (1904–1983) – americký atlet

Externí odkazy 
 

Anglická příjmení